Gradishtë (Belsh), een plaats in de gemeente Belsh in de gelijknamige Albanese prefectuur
 Gradishtë (Fier), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Divjakë in de Albanese prefectuur Fier